Technika
 MEK () – metoda produkcji małoseryjnej i jednostkowej

Chemia
 butanon (MEK, )

Instytucje
 MEK – Museum Europäischer Kulturen w Berlinie
 MEK – Muzeum Etnograficzne w Krakowie